Cayuse – tribù di nativi americani dell'Oregon
Lingua cayuse – lingua della tribù Cayuse
Cayuse – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Oregon
Hughes OH-6 Cayuse – elicottero impiegato dall'esercito statunitense